Аркти́ческая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Арктическая улица — улица в Липецке.
 Арктическая улица — улица в Новосибирске.
 Арктическая улица — улица в Салехарде.
 Арктическая улица — улица в Северодвинске.
 В Санкт-Петербурге:
 Арктическая улица — улица в историческом районе Озерки.
 Арктическая улица — улица в Белоострове.
 Арктическая улица — улица в Томске (Просторный).

Украина 
 Арктическая улица — улица в Днепре.
 Арктическая улица — улица в Луганске.

Казахстан 
 Арктическая улица — улица в Алма-Ате.